Могутово — название населённых пунктов в России:

 Могутово — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Могутово — деревня в Щёлковском районе Московской области.
 Могутово — село в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Могутово — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.
 Могутово — деревня в Молоковском районе Тверской области.